«Старик и море» () — повесть Эрнеста Хемингуэя, также инсценировки и экранизации этого произведения:

 «Старик и море» — фильм Джона Стерджеса со Спенсором Трэйси.
 «Старик и море» — фильм с Энтони Кунном.
 «Старик и море» — мультфильм Александра Петрова.